Vieth ist

ein Familienname:
 Arnold Friedrich Vieth von Golßenau (1889–1979), deutscher Schriftsteller, siehe Ludwig Renn
 Dorothee Vieth (* 1960), deutsche Handbikerin
 Ferdinand Vieth (1869–1946), deutscher Genossenschaftsfunktionär und Mitglied der Hamburgischen Bürgerschaft
 Gerhard Vieth (Gerhard Ulrich Anton Vieth; 1763–1836), deutscher Lehrer und Turnpädagoge
 Hendrik Vieth (1981–2012), deutscher Automobilrennfahrer
 Johann Justus Vieth von Golßenau (1770–1853), deutscher Generalmajor
 Kurt Hubert Vieth (1916–1993), deutscher Architekt
 Reinhardt Vieth (vor 1810–nach 1868), deutscher Beamter und Politiker, MdR
 Tom Vieth (1960–2018), deutscher Bluesmusiker
 Udo Vieth (* 1952), deutscher Hörfunkmoderator, Autor und Dokumentarfilmer

ein Ortsname:
 Vieth (Scheyern), Ortsteil von Scheyern, Landkreis Pfaffenhofen an der Ilm, Bayern
 Vieth (Taufkirchen), Ortsteil von Taufkirchen (Vils), Landkreis Erding, Bayern

Siehe auch:
 Viet
 Inge Viett (1944–2022), deutsche Terroristin
 Wieth